Ali Bey steht für folgende Personen:

 Ali Bey al-Abbasi (1767–1818), spanischer Forschungsreisender und Politiker, siehe Domingo Badía y Leblich
 Ali Bey al-Kabir (1728–1773), Mamluken-Emir in Ägypten
 Santuri Ali Bey (um 1610–1675), osmanischer Musiker und Komponist, siehe Ali Ufki

Siehe auch

 Ali Kemal Bey